

Astronomia
 1808 Bellerophon – asteroide della fascia principale

Nautica
HMS Bellerophon – nome di diverse navi della marina inglese
HMS Bellerophon (1786) – vascello di terza classe da 74 cannoni varata nel  1786, famosa per aver trasportato Napoleone Bonaparte dopo la sua resa
 HMS Bellerophon (1865) – varata nel 1865, ribattezzata Indus III nel 1904 ed usata per addestramento
 HMS Bellerophon (1907) – corazzata monocalibro varata nel 1907, partecipò alla battaglia dello Jutland nel 1916

Altro
 Bellerophon – mollusco gasteropode estinto
 Formazione a Bellerophon – unità litostratigrafica di età permiana